Национальный парк Кобук-Валли () — национальный парк США. Расположен на северо-западе Аляски, в 40 км к северу от полярного круга.

Образован 2 декабря 1980 года актом Конгресса США по защите арктических территорий. Парк примечателен Большими песчаными дюнами Кобук и миграционными маршрутами северных оленей. Парк предлагает для посетителей кэмпинг, туристические маршруты, возможность наблюдения за дикой природой, рыбалку, путешествия на лодках и собачьих упряжках. Площадь парка составляет 7084,90 км², внутри парка нет специально проложенных автомобильных дорог.

Окруженный горами Уоринг () с юга и горами Бэйрд (), парк является центром обширной экосистемы между заповедниками
Селауик () и Нотак (). Расстояние по реке до Чукотского моря более чем 121 км. На западе на расстоянии 51 км расположен национальный парк и заповедник Гейтс-оф-те-Арктик ().

Наиболее часто встречаемые животные — северные олени, восточно-арктическое стадо которых составляет около 400,000 голов. Стадо мигрирует ежегодно между зимними пастбищами южнее гор Уоринг и летней территорией к северу от гор Бэйрд, где олени дают потомство. Стадо ежегодно пересекает реку Кобук, традиционное место охоты коренных жителей региона инуитов.

В парк не ведут автомобильные дороги. Он доступен пешком, на собачьих упряжках, снегоходах и чартерными авиационными рейсами из городов Ном и Котцебу круглый год. Парк является одним из наименее посещаемых в системе национальных парков США.

Ссылки 
 
 
 
 

Национальные парки Аляски
Нортуэст-Арктик